Plusieurs rues en France ont été nommées d'après le roi Henri IV de France, dont les : 
 Rue Henri-IV à Lyon ;
 Rue Henri-IV à Nantes.

Voir aussi
 Boulevard Henri-IV à Paris ;
 Quai Henri-IV à Paris.

Henri IV Rue
Lieu nommé d'après Henri IV